Princ i niščij – regia di Ėrast Pavlovič Garin e Chesja Lokšina (1942)
Princ i niščij – regia di Vadim Dmitrievič Gauzner (1972)